Nightingale (eiland), een klein eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan, in de buurt van Tristan da Cunha
Nightingale-eilanden, een kleine archipel in het zuiden van de Atlantische Oceaan, in de buurt van Tristan da Cunha
Nachtegaal, een vogelsoort die in het Engels nightingale genoemd wordt
The Owl and the Nightingale, een middeleeuws Engels gedicht
Nightingale (software), een muziekbeheerprogramma voor Windows, Mac en Linux
Nightingale (band), Zweedse progressieve rockgroep

Personen
Florence Nightingale, een Britse verpleegster en de grondlegger van de moderne verpleging

Film
Nightingale (2014), een Amerikaanse film uit 2014 onder regie van Elliott Lester
The Nightingale (2018), een Australische film uit 2018 onder regie van  Jennifer Kent
The Nightingale (2022), een toekomstige Amerikaanse film onder regie van Mélanie Laurent